Брете́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 30 км на південь від Ам'єна, 27 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1769 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт міста 
 Бретей на сайті французького Національного інституту географії
 Бретей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Бретей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Бретей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза